София фон Саксония-Вайсенфелс () може да се отнася за:

 София фон Саксония-Вайсенфелс (1654 – 1724), княгиня на Анхалт-Цербст
 София фон Саксония-Вайсенфелс (1684 – 1752), маркграфиня на Бранденбург-Байройт